Carlo Laurenzi (1821-1983), cardinale italiano;
Carlo Laurenzi (1920-2003), giornalista e scrittore italiano.

Pagine correlate 
Laurenzi